История Белиза начинает свой отсчет тысячи лет назад. Цивилизация Майя распространилась на территорию современного Белиза между 1500 годом до н. э. и 200 н. э. и процветала примерно до 1200 года н. э. Несколько крупных археологических памятников, в частности Кахаль Печ, Караколь, Ламанай, Лубаантун, Алтун-Ха, Шунантунич, свидетельствуют о существовании развитой и густонаселенной цивилизации в тот период. Первое зарегистрированное европейское поселение было создано английскими моряками, которые потерпели кораблекрушение в 1638 году. В течение последующих 150 лет было создано много английских поселений. Этот период также ознаменовался пиратством, единичными нападениями туземцев и соседних испанских поселений.

В конце XVIII века Великобритания первой отправила официального представителя в данный регион, но Белиз формально так и не назывался «Британским Гондурасом» вплоть до 1840 года. Он стал британской колонией в 1862 году. Впоследствии, несколько конституционных изменений были приняты для расширения представительного правительства. Полное внутреннее самоуправление под министерской системой было получено в январе 1964 года. Официальное название территории было изменено с Британского Гондураса на Белиз в июне 1973 года, а предоставлена полная независимость 21 сентября 1981.

Древняя цивилизация майя 

Цивилизация майя появились по меньшей мере три тысячи лет назад в низменной части полуострова Юкатан и горной местности на юге, что сейчас находится на территории нынешней юго-восточной Мексики, Гватемалы, в западной части Гондураса и Белиза. На сегодня многие проявления этой культуры сохранились в данном регионе, несмотря на почти 500 лет европейского господства. Примерно до 2500 года до н. э., некоторые охотничьи и земледельческие племена поселились здесь в небольших поселениях, что были заняты сельским хозяйством. Впоследствии они освоили такие культуры как кукуруза, фасоль, кабачки и перец чили. Большое разнообразие языков и субкультур способствовали формированию здесь культурного ядра майя. Пик этой цивилизации пришелся на классический период, начало которого датируется примерно 250 годом нашей эры.

Палеогенетика 
Полногеномный анализ ДНК людей, живших а каменных убежищах на территории Белиза 9600–7300 лет до настоящего времени, показывает, что они происходят от линии коренных американцев раннего голоцена и имеют лишь отдаленное родство с современными мезоамериканцами, включая популяции, говорящие на языке майя. У образца из белизского Mayahak Cab Pek (ок. 9,3 тыс. л. н.) определили митохондриальную гаплогруппу D4h3a.

После ~ 5600 лет до настоящего времени ранее неизвестное расселение людей с юга оказало серьёзное демографическое влияние на регион, обеспечив более 50% предковых компонент всех более поздних людей. Это новое происхождение происходит от источника, связанного с современными носителями языков чибча, живущими от Коста-Рики до Колумбии.

Примечания 

 
История Центральной Америки